Pliskin ou Plissken (Pliskin étant la prononciation anglophone de Plisken) est un nom de famille américain porté par :
 Snake Plissken, un personnage de New York 1997 et Los Angeles 2013 (son vrai nom est S.D Bob)
 Iroquois Pliskin, un personnage de la série vidéo-ludique Metal Gear, en réalité pseudonyme de Snake dans l'épisode 2
 Fabrice Pliskin, écrivain français, auteur de plusieurs romans, parmi lesquels "L'Agent dormant", "Le juif et la métisse" et "Impasse des bébés gris".